Gucialit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gucialit, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Gucialit, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar